Furusato est une chanson enfantine japonaise écrite en 1914, toujours très populaire au Japon.

Cette chanson évoque le furusato lui même qui, bien que rapidement traduit en « ville natale », est un concept évoquant le temps révolu de l'enfance et les lieux associés mêlé à de la nostalgie.

Paroles

Postérité 
L'astéroïde (77560) Furusato a été nommé en son honneur.

Liens externes 

Chanson enfantine
Chanson de 1914
Chanson japonaise
Éponyme d'un objet céleste